Rapolla – comune italiano della Basilicata
 Francesco Rapolla – giurista italiano
 Giustino Rapolla – storico italiano